Stremme steht für:

 Stremme (Havel, Milow), linker Nebenfluss der Havel
 Rathenower Stremme, rechter Nebenarm der Havel

Stremme ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Stremme (1879–1961), deutscher Bodenkundler
 Heinrich Stremme (1884–1933), deutscher Landwirt und Politiker (Landbund)
 Steffen Stremme (* 1947), deutscher Wirtschaftsmanager